El término Liga Profesional de Fútbol puede referirse a:
 la  Liga Profesional de Fútbol, la asociación deportiva de clubes profesionales que organiza la máxima división de fútbol de Argentina.
 la  Liga Profesional de Fútbol, la asociación deportiva de clubes profesionales que organiza la máxima divisiones de fútbol en el Ecuador.
 la  National Football League, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.